The Grail – cortometraggio del 1915 diretto da William Worthington
The Grail – film del 1923 diretto da Colin Campbell
The Grail – cortometraggio del 1999 diretto da Joie Gharrity
The Grail – film del 2002 diretto da Kurt Volkan